Az 1996-os wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a német Steffi Graf nyerte a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Szeles Mónika (Második kör)
  Conchita Martinez (Negyedik kör)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Finalist)
  Anke Huber (Harmadik kör)
  Jana Novotna (Negyeddöntős)
 - 
  Lindsay Davenport (Második kör)
  Mary Joe Fernández (Negyeddöntős)

  Magdalena Maleeva (Második kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Harmadik kör)
  Date Kimiko (Elődöntős)
  Mary Pierce (Negyeddöntős)
  Amanda Coetzer (Második kör)
  Irina Spirlea (Második kör)
  Martina Hingis (Negyedik kör)
  Karina Habsudova (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1